L'edizione 1926-27 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del GAIS Göteborg.

Capocannoniere del torneo fu Albert Olsson (GAIS Göteborg), con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti
GAIS Göteborg campione di Svezia 1926-27.
Westermalms IF e IFK Uddevalla retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1926
Calcio nel 1927
Campionato svedese di calcio